Bozalqanlı – centro abitato del distretto di Bozalganly, in Azerbaigian
 Bozalqanlı –  comune nel distretto di Tovuz, in Azerbaigian